Lurch steht für:

 Singular von Lurche, siehe Amphibien
 im österreichischen Sprachgebrauch für zusammengeballten Hausstaub, siehe Hausstaub #„Lurch“ 

fiktive Person:
 „Sunny“ Lurch, der Butler aus der Fernsehserie The Addams Family

Siehe auch:
 Lurcher
 Lurchi